Imię i nazwisko Jewgienij Żukow nosili lub noszą m.in.:
 Jewgienij Żukow (1904-1963) – radziecki wojskowy, kontradmirał
 Jewgienij Żukow (1907-1980) – radziecki historyk
 Jewgienij Żukow (ur. 1930) – radziecki lekkoatleta
 Jewgienij Żukow (1950-1990) – radziecki piłkarz